Alessandro (zanger), Nederlandse zanger die deelnam aan het Junior Songfestival 2012 met het lied Una Chica Especial.
 Alessandro Allori (1535-1607), Italiaans portretschilder
 Alessandro Bovo (geboren 1969), Italiaans waterpolospeler
 Alessandro Calcaterra (geboren 1975), Italiaans waterpolospeler
 Alessandro Cagliostro (1743-1795), alias van occultist en avonturier Giuseppe Balsamo
 Alessandro Cortini (geboren 1976), Italiaanse muzikant
 Alessandro Calvi (geboren 1983), Italiaanse zwemmer
 Alessandro Del Piero (geboren 1974), Italiaans voetballer
 Alessandro Evangelisti (geboren 1981), Italiaans voetballer
 Alessandro Grandi (1586-1630), Italiaans componist
 Alessandro Hirata (geboren 1979), Braziliaans jurist
 Alessandro Juliani (geboren 1978), Canadese acteur
 Alessandro Martini (1812-1905), Italiaanse zakenman en oprichter van de Martini & Rossi-distilleerderij
 Alessandro Matri (geboren 1984), Italiaans voetballer
 Alessandro de Medici, hertog van Florence (1510-1537), heerser van Florence 1530/37
 Alessandro Nesta (geboren 1976), Italiaans voetballer
 Alessandro D'Ottavio (geboren 1927), Italiaanse bokser
 Alessandro Petacchi (geboren 1974), Italiaanse beroepsgoederenvervoer over de weg wielrenner
 Alessandro Pezzatini (geboren 1957), Italiaanse race wandelaar
 Alessandro Safina (geboren 1963), Italiaanse tenor
 Alessandro Santos (geboren 1977), Braziliaanse/Japanse voetballer
 Alessandro Scarlatti (1660-1725), Italiaans componist
 Alessandro Viana da Silva (geboren 1982), Braziliaans voetballer
 Alessandro Stratta (geboren 1964), celebrity chef-kok
 Alessandro Sturba (geboren 1972), Italiaans voetballer
 Alessandro Tiarini (1577-1668), Italiaans schilder
 Alessandro Volta (1745-1827), Italiaanse natuurkundige
 Alessandro Zanardi (geboren 1966), Italiaans autocoureur
 Victor Alessandro (1915-1976), Amerikaanse orkestleider